Димова граната М18 (США) 

Граната зібрана в циліндричному корпусі із сталевого листа та забезпечена запалом М201А1, час уповільнення детонації 1,2-2 секунди. Використовується як сигналізатор "земля-земля" або "земля-повітря", пристрій мітки або мітки для посадки в зоні посадки або пристрій екранування для маневрування підрозділу.

Розробку M18 було розпочато у 1942 році, під час Другої світової війни, та було завершено у листопаді того ж року. Вона була розроблена на заміну димовій гранаті M16, яка горіла не так довго і так яскраво. Восени 1943 року її було прийнято на озброєння. Чотири кольори: червоний, жовтий, зелений та фіолетовий. 

Вага 0,538 кг (з запалом) 

Довжина 146 мм

Діаметр 64 мм

Гранати США